La Prva savezna liga SFRJ 1982-1983, conosciuta semplicemente come Prva liga 1982-1983, fu la 54ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 37ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo nono titolo.

Nel ranking UEFA 1982-83 la Prva liga si piazzò al 9º posto (4º nel quinquennale 1978-1983).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1983-1984
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1983-1984
      Qualificate alla Coppa UEFA 1983-1984
      Retrocesse in Druga Liga 1983-1984

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1983-1984 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1983-1984 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1983 : .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Rade Zalad (20)
Ljubomir Radanović (34)
Miodrag Ješić (27)
Miodrag Radović (25)
Zoran Dimitrijević (23)
Nikica Klinčarski (21)
Momčilo Vukotić (32)
Aleksandar Trifunović (32)
Dragan Mance (30)
Nenad Stojković (23)
Zvonko Varga (20)
Allenatore: Miloš Milutinović

Riserve
Dževad Prekazi (19), Ranko Stojić (16), Sead Sarajlić (11), Zvonko Popović (10), Miloš Đelmaš (6), Novica Kostić (2), Stevica Kuzmanovski (2), Slobodan Pavković (2), Sead Mašić (2), Radomir Radulović (1), Zoran Lilić (1) 
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Affluenza

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1982-1983
Kup Maršala Tita 1982-1983

Collegamenti esterni 
  Statistiche stagione 1982-83 su historical-lineups.com
  Stagione 1982-1983 su eu-football.info
  Stagione 1982-1983 su HRnogomet
  Stagione 1982-1983 su sportsport.ba
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1982-1983 su RSSSF

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
1983
Campionato jugoslavo di calcio